Сезон ФК «Дніпро» Дніпропетровськ 2013—2014 — 23-й сезон футбольного клубу «Дніпро» у футбольних змаганнях України.

Головні події

Червень 2013 
 :«Дніпро» розпочав підготовку до сезону в австрійському Бад-Ерласі..

Липень 2013 
 :Самуель Інкум повернувся з оренди..
 :Півзахисник одеського «Чорноморця» Сергій Політило підписав з «Дніпром» трирічний контракт..
 :Захисник румунського «Пандурія» Александру Влад підписав з «Дніпром» трирічний контракт..

 :«Дніпро» завершив тренувальний збір..
 :У матчі першого туру Чемпіонату України «Дніпро» на своєму полі розгромив «Арсенал» 3:0.
 :У матчі другого туру Чемпіонату України «Дніпро» на виїзді переграв «Іллічівець» 2:0.
 :У матчі третього туру Чемпіонату України «Дніпро» вперше програв вдома «Зорі» 1:3.

Серпень 2013 
 :У матчі четвертого туру Чемпіонату України «Дніпро», програючи по ходу зустрічі з «Волинню», зумів здобути перемогу 3:1.
 :Проведене жеребкування раунду плей-оф Ліги Європи. «Дніпро» зустрінеться з чемпіоном Естонії «Нимме Калью» з Таллінна. Перша зустріч на виїзді 22 серпня.
 :У матчі п'ятого туру Чемпіонату України «Дніпро» зумів переграти «Говерлу» на «Дніпро-Арені» 1:0.

 :У матчі шостого туру Чемпіонату України «Дніпро» не зумів переграти ФК «Севастополь» 1:1.
 :Півзахисник іспанського «Депортиво» Бруну Гама підписав з «Дніпром» трирічний контракт..
 :Відбувся перший матч раунду плей-оф Ліги Європи. «Дніпро» переміг «Нимме Калью» у Таллінні 3:1.
 :У матчі сьомго туру Чемпіонату України «Дніпро» переграв «Шахтар» на «Дніпро-Арені» 3:1.
 :У матчі-відповіді раунду плей-оф Ліги Європи «Дніпро» переміг «Нимме Калью» у 2:0.
 :Відбулось жеребкування групового етапу Ліги Європи. «Дніпро» зіграє з «Фіорентиною», «Пасуш ді Фіррейрою» та «Пандурієм».

Вересень 2013 
 :У матчі восьмого туру Чемпіонату України «Дніпро» зіграв унічию з «Динамо» 1:1.
 :Відбулось жеребкування 1/16 фіналу Кубка України. «Дніпро» зіграє на виїзді з «Буковиною».
 :У домашньому матчі дев'ятого туру Чемпіонату України «Дніпро» виграв у «Таврії» 1:0.
 :Відбувся перший матч групового етапу Ліги Європи. «Дніпро» на виїзді переграв «Пандурій» 1:0.
 :У матчі десятого туру Чемпіонату України «Дніпро» виграв у Запоріжжі в місцевого «Металурга» 3:2.
 :Відбулись матчі 1/16 фіналу Кубка України. «Дніпро» на виїзді переміг «Буковину» 2:0.
 :Відбулось жеребкування 1/8 фіналу Кубка України. «Дніпро» зіграє на виїзді з «Чорноморецем».
 :У матчі 11 туру Чемпіонату України «Дніпро» переміг «Чорноморець» 2:0.

Жовтень 2013 
 :Відбувся другий матч групового етапу Ліги Європи. «Дніпро» вдома програв «Фіорентині» 1:2.
 :Відбувся перший тайм матчу 12 туру Чемпіонату України між «Дніпром» та «Металістом» з рахунком 2:1 на користь «Дніпра».
 :Відбувся матч 13 туру Чемпіонату України між «Дніпром» та «Карпатами» у Львові. Матч завершився з рахунком 4:0 на користь «Дніпра».
 :Відбувся третій матч групового етапу Ліги Європи. «Дніпро» на виїзді переграв «Пасуш» 2:0.
 :Відбувся домашній матч 14 туру Чемпіонату України між «Дніпром» та «Ворсклою». «Дніпро» втратив перемогу на останніх секундах 2:2.
 :Не відбувся матч 1/4 фіналу Кубка України між «Дніпром» та «Чорноморцем» по причині неможливості дніпропетровців дістатися до Одеси.

Листопад 2013 
 :Відбувся матч 15 туру Чемпіонату України між «Дніпром» та «Металургом» у Донецьку. Матч завершився унічию 1:1.
 :Відкрито пам'ятний монумент на честь 30- та 25-річчя перемог «Дніпра» у Чемпіонаті СРСР..
 :Відбувся четвертий матч групового етапу Ліги Європи. «Дніпро» вдома переграв «Пасуш» 2:0 і забезпечив вихід до 1/16 фіналу.

Грудень 2013

Початок другого кола 
Друге коло розпочалося «Дніпро» розпочав з 6-ти матчово переможної серії. До речі, під час неї дніпропетровський клуб переграв два українські гранди - «Динамо» і «Шахтар». Серія перервалася у матчі проти «Чорноморця» - 1:0. Отримавши нагальну перемогу у грі проти «Говерли» у Дніпрян відбувся дуже важливий матч проти харківського «Металісту», де біло-сині програли з рахунком 2:1. Після цього відстань між цими двома клубами стала дуже критичною. Велася боротьба за друге місце, яке виводило клуб у Лігу Чемпіонів. І тоді «Дніпро» проявив неймовірну жагу до перемог і провів фанастичні матчі проти «Карпат» та «Ворскли» - обидва перемоги дніпропетровців 4:1. Залишався останній домашній матч сезону проти донецького «Металургу». Він вирішував хто візьме срібло. І у цьому запеклому протистоянні Дніпряни взяли гору - 3:1.

Склад команди

Прем'єр-ліга

Матчі

Результати 

|}

Клубна статистика

Загальна

Тур за туром

Матчі

Голи

Суперники 

*Матчі з «Арсеналом» не зараховуються

Арбітри

Домашня

Тур за туром

Матчі

Голи

Виїзна

Тур за туром

Матчі

Голи

Кубок України

Ліга Європи

Матчі

Результати

Статистика

Матчі

Голи

Суперники

Індивідуальна статистика

Чемпіонат U-21

Календар 

Примітка
Блакитним кольором виділені домашні ігри.

Результати

Чемпіонат U-19

Календар 

Примітка
Блакитним кольором виділені домашні ігри.

Результати

Примітки

Посилання 
 Офіційна сторінка клубу
 Прем'єр-Ліга
 Федерація футболу України
 Професіональна футбольна ліга
 УЄФА

Сезони ФК «Дніпро» (Дніпро)
Дніпро